Mataplana (llinatge), antic llinatge de l'aristocràcia militar catalana
 Mataplana (la Pedra), masia al poble de la Pedra, al municipi de la Coma i la Pedra, a la Vall de Lord (Solsonès) 
 Castell de Mataplana, edifici al municipi de Gombrèn (Ripollès) 
 Sant Joan de Mataplana, església romànica al municipi de Gombrèn (Ripollès) 
 Serra de Mataplana, serra a cavall dels municipis de Cava (Alt Urgell) i Montellà i Martinet (Baixa Cerdanya)